Rute (moabita) — protagonista do Livro de Rute e ancestral do rei Davi
 Livro de Rute
 Rute (Espanha)

Desambiguações de antropônimos